Wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon w 1884 rozegrano w dniach 5–19 lipca Turniej wygrał Herbert Lawford pokonując Charlesa Grinsteada 7:5, 2:6, 6:2, 9:7. Tytuł po raz trzeci z rzędu obronił William Renshaw pokonując Lawforda 6:0, 6:4, 9:7.

Po raz pierwszy rozegrano oficjalny turniej deblowy, gdzie w finale zwyciężyli William i Ernest Renshaw z parą Ernest Lewis/Teddy Williams 6:3, 6:1, 1:6, 6:4.

Także po raz pierwszy rozegrano turniej kobiet, w którym uczestniczyło 13 zawodniczek. W turnieju zwyciężyła Maud Watson pokonując w finale swoją starszą siostrę Lillian 6:8, 6:3, 6:3.

Turniej singlowy mężczyzn

All Comers Final eight

Challenge Round

Turniej deblowy mężczyzn

All Comers Final eight

Turniej singlowy kobiet

All Comers Final eight

Przypisy 

1884 w tenisie ziemnym
1884 w Wielkiej Brytanii
Wimbledon według lat